Mazzuchelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giammaria Mazzuchelli (1707–1765), italienischer Literat und Bibliograph
 Laura Mazzuchelli (* 1988), österreichische Kinderdarstellerin